Лафонтен ():
 Лафонтен, Август Генрих Юлий (; 1758—1831) — немецкий писатель.
 Лафонтен, Анри (; 1854—1943) — бельгийский юрист, известный борьбой за мир.
 Лафонтен, Жан де (; 1621—1695) — французский баснописец.
 Лафонтен, Луи-Ипполит (; 1807—1864) — премьер-министр Нижней Канады (ныне Квебек).
 Лафонтен, Оскар (; род. 1943) — германский политический деятель.
 Лафонтен, Рита (1939—2016) — канадская актриса театра и кино.
 Лафонтен, Филипп (род. 1955) — бельгийский певец и композитор.
 Сады Лафонтен — одна из достопримечательностей города Нима (департамент Гар, Франция).
 Мадмуазель Ла Фонтен или де Ла Фонтен (1655—1738) — французская танцовщица, первая профессиональная женщина-балерина.
 Пэт Лафонтейн (Pat LaFontaine; род. 1965) — американский хоккеист.